James J. Delaney (1901–1987) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James „Jimmy” Delaney (1914–1989) – szkocki piłkarz
 James Delaney (ur. 1953) – amerykański tenisista